

Sigle 
 Washington Post – quotidiano statunitense
 White phosphorus – fosforo bianco
 WordPerfect – word processor
 Work package – pacco di lavoro
 WordPress – content management system basato principalmente sulla gestione di un blog
 Whey protein – proteina del siero del latte
 Wiener Philharmoniker – Orchestra Filarmonica di Vienna
 Working paper – versione preliminare di uno studio scientifico destinato a una pubblicazione

Codici 
 WP – codice ISO 3166-2:GH della regione Occidentale (Ghana)
 WP – codice ISO 3166-2:PL del voivodato della Grande Polonia (Polonia)
 WP ("Wolf Pack") – tail code dell'8th Fighter Wing (USAF)

Etichettatura tessile
 WP – sigla della denominazione di alpaca

Informatica 
 WP – abbreviazione per indicare il sistema operativo per Smartphone Windows Phone di Microsoft
 WP – acronimo di Well Played utilizzato nelle chat dei MMO per complimentarsi con una persona per il compimento di un'azione eseguita in maniera eccelsa

Moda 
 WP Lavori in corso – azienda di abbigliamento con sede a Bologna.

Sport 
 WP – nelle statistiche del baseball e del softball, lancio pazzo (wild pitch)

Altro 
 Wp – simbolo del watt picco
 WP – targa automobilistica di Płock (Polonia)
 WP – abbreviazione utilizzata per indicare Wikipedia